Шарль Морис Эннекен (, в старых русских источниках Геннекен; ,  — , ) — французский  и  бельгийского происхождения. Сын драматурга Альфреда Эннекена, правнук художника Филиппа Геннекена.

Биография 
Дебютировал в театральном мире в возрасте 19 лет в 1882 году, с юности помогая отцу. Первоначально был известен как Эннекен-сын ().

За 45-летний период творчества написал около 100 пьес, в основном комедии, водевили, оперетты, созданные им единолично и в соавторстве. Внёс вклад в развитие и углубление жанра водевиля. Многие из произведений Эннекена пользовались большим успехом — среди них, в первую очередь, популярная не только во Франции, но и в Великобритании «Система Рибадье» (; 1892, в соавторстве с Ж. Фейдо), «Вы ничего не хотите заявить?» (; 1906, в соавторстве с П. Вебером) и другие. Например, его комедия «Пятичасовой господин» (; 1924, также в соавторстве с Вебером) выдержала 568 представлений.

Около 50 его пьес в разное время были экранизированы.

Избранные произведения 

 1885: L’oiseau bleu
 1885: Le sous-préfet de Nanterre
 1885: La Guerre joyeuse
 1886: Trop de vertu!
 1886: Monsieur Irma
 1887: Les Vacances du mariage
 1887: Les Oiseaux de passage
 1887: Le Marquis de Kersalec
 1888: Un mariage au téléphone
 1889: Une Nuit orageuse
 1889: Madame reçoit
 1889: Pour un hanneton
 1890: Un prix Montyon
 1891: La Petite Poucette
 1891: Le Château de M. Toulardot
 1891: Fatal zéro
 1891: Le Fluide de John
 1891: Le Réveil du calife
 1892: La Femme du commissaire
 1898: Le Terre-Neuve
 1898: Place aux femmes!
 1898: Le Voyage autour du Code
 1898: Le Remplaçanth
 1899: La Poule blanche
 1899: Coralie et Cie
 1901: M’amour
 1901: Nelly Rozier
 1901: Le Coup de fouet
 1911: Une heure après, je le jure
 1911: Aimé des femmes
 1912: Une nuit d’amour
 1912: Flirt pour deux!
 1912: La Présidente
 1913: Les Honneurs de la guerre
 1914: La Fille de Figaro
 1916: Madame et son filleul
 1917: Le Compartiment des dames seules
 1921: Le Paradis fermé
 1922: La Sonnette d’alarme

Примечания

Ссылки 
 Maurice Hennequin
 Maurice Hennequin
 

Драматурги Франции XIX века
Драматурги Франции XX века
Авторы водевилей